Индианаполис 500 1951 года прошёл 30 мая, на Индианаполис Мотор Спидвей. Гонка являлась также вторым этапом чемпионата среди гонщиков в том сезоне.

Гонка никак не повлияла на борьбу в общем зачёте чемпионата мира, так как в ней не принимали участие европейские пилоты — после Гран-при Швейцарии прошло всего 3 дня. Победа в жёсткой борьбе досталась американскому гонщику Ли Уолларду.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

1951
1951 год в Индиане
События 30 мая
Май 1951 года